Botswańska Premier League (2010/2011) był 46. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Botswany. Tytuł obroniła drużyna Township Rollers.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Botswańska Premier League

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Botswanie
2009 w Afryce
2010 w Afryce
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Botswana w XXI wieku